Belltown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belltown (Alabama), im Cleburne County
 Belltown (Connecticut), im Fairfield County
 Belltown (Delaware), im Sussex County
 Belltown (Illinois), im Greene County
 Belltown (Kalifornien), im Riverside County
 Belltown (Kentucky), im Marion County
 Belltown (Maryland), im Baltimore County
 Belltown (New York), im Cayuga County
 Belltown (North Carolina), im Granville County
 Belltown (Elk County, Pennsylvania)
 Belltown (Mifflin County, Pennsylvania)
 Belltown (Monroe County, Tennessee)
 Belltown (Polk County, Tennessee)
 Belltown (Washington), im King County
 Belltown Hill, im Polk County, Tennessee
 Belltown Mill, im Monroe County, Tennessee
 Belltown Woods, im New Castle County, Delaware

Sonstiges:
 Belltown Creek, Fließgewässer im Polk County, Tennessee
 Belltown Historic District, Park im Middlesex County, Connecticut

Siehe auch:
 Bell Town